Храм Симеона Верхотурского — название православных храмов, освящённых во имя святого праведного Симеона Верхотурского.

Обиходное название: Симеоно-Верхотурская церковь.

Престольный праздник — день прославления Симеона Верхотурского, отмечаемый .

Россия 
 Храм святого Симеона Верхотурского — в Златоусте Челябинской области.
 Симеоно-Верхотурский храм — в Уфе.

См. также 
 Храм Симеона Столпника‎
 Храм Симеона Богоприимца